Aviatik steht für:
 Luftfahrt
 einen Flugzeughersteller, siehe Aviatik (Flugzeughersteller)